Буньково — название населённых пунктов в России:

 Буньково — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Буньково — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Буньково — село в Ивановском районе Ивановской области.
 Буньково — деревня в Солигаличском районе Костромской области.
 Буньково — деревня в Истринском районе Московской области.
 Буньково — деревня в Ступинском районе Московской области.
 Буньково — деревня в Коченёвском районе Новосибирской области.
 Буньково — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.
 Буньково — село в Упоровском районе Тюменской области.
 Буньково — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.

См. также 
 Большое Буньково
 Буньковское сельское поселение